Biancone – nome comune del Circaetus gallicus, uccello rapace
 Biancone – vecchia denominazione della formazione geologica della Maiolica
 Il Biancone – soprannome della Fontana del Nettuno, Firenze
 Cristian Biancone – calciatore italiano
 Bonomi B.S. 8 Biancone – aliante della Aeronautica Bonomi